Муниципальное образование посёлок Кадуй — городское поселение в Кадуйском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — рабочий посёлок Кадуй.

География 
Муниципальное образование расположено в южной части района на берегах реки Суды. Граничит на севере с Никольским, а с других сторон с Рукавицким сельскими поселениями.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Вологодской области от 6 декабря 2004 года № 1115-ОЗ «Об установлении границ Кадуйского муниципального района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его состав»

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кадуйского района
Городские поселения Вологодской области